Кравченко Анатолій Іванович — український поет
 Кравченко Анатолій Іванович — радянський футболіст